São Lourenço do Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Lourenço dOeste, ort, Santa Catarina, São Lourenço do Oeste, 
 São Lourenço do Oeste (kommun i Brasilien), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar